Tunnel of Love (album), van Bruce Springsteen
 Tunnel of Love (nummer van Dire Straits)